Бой с тенью (бокс) — метод тренировки в боксе.
 Бой с тенью — советский фильм 1972 года режиссёра Валентина Попова.
 Бой с тенью / Batalia din umbra — фильм 1988 года режиссёра Андрея Блайера (СРР)
 Серия российских фильмов режиссёра и продюсера Алексея Сидорова:
 Бой с тенью
 Бой с тенью 2: Реванш
 Бой с тенью 3D: Последний раунд
 Бой с тенью / Shadowboxing — фильм 2010 года режиссёров Хосе Патино и Винсента Замбрано (США)